Mezera může být:

 mezera – prostor mezi psanými slovy; odstup mezi slovy; pauza či ticho

příjmení
 Alois Mezera (1889–1945) – český funkcionalistický a klasicistně puristický architekt
 František Mezera (* 1963) – český horolezec a prvovýstupce, autor průvodců
 Julie Winterová-Mezerová (1893–1980) – česká malířka, zakladatelka a členka výstavního výboru Kruhu výtvarných umělkyň (1921–1953)

podobné
 Mizera – více jmen